Wish You Were Here (engelska, ’Önskar att du vore här’) kan syfta på:

Musik 
 Wish You Were Here – ett album av Pink Floyd
 Wish You Were Here (sång av Pink Floyd) – en låt från albumet
 Wish You Were Here (musikal) – en musikal
 Wish You Were Here (musikalbum av Badfinger) – ett album av Badfinger
 Wish You Were Here (musikalbum av Mark Willis) – ett album av Mark Wills
 Wish You Were Here (Avril Lavigne-låt) – en sång av Avril Lavigne
 Wish You Were Here (sång av Incubus) – en sång av Incubus
 Wish You Were Here (sång av Rednex) – en sång av Rednex

Övrigt 
 Wish You Were Here (roman) – en roman av Tom Holt
 Wish You Were Here (film) – en brittisk film
 Wish You Were Here...? –en brittisk tv-show

Se även 
 I Wish You Were Here